Масальское — название населённых пунктов в России:

 Масальское — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Масальское — село в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Мосальское
Массальское